Carpigiani, nome degli abitanti di Carpi
 Carpigiani – azienda italiana specializzata nella produzione di macchine per gelati
 Bruto Carpigiani – ingegnere e progettista italiano
 Gelato Museum Carpigiani – museo dedicato alla storia, alla cultura e alla tecnologia del gelato artigianale